Мокроорло́вское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Грайворонского района Белгородской области Российской Федерации.

Административный центр — село Мокрая Орловка.

19 апреля 2018 года упразднено при преобразовании Грайворонского района в Грайворонский городской округ.

История 
Мокроорловское сельское поселение образовано 20 декабря 2004 года в соответствии с Законом Белгородской области № 159.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение на сайте Грайворонского района

Упразднённые сельские поселения Белгородской области
Муниципальные образования Грайворонского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году